Льво́вская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Львовская улица — улица в Артёме.
 Львовская улица — улица в Волгограде.
 Львовская улица — улица в Воронеже.
 Львовская улица — улица в посёлке Старые Горки Приволжского района Казани.
 Львовская улица — улица в Красноярске.
 Львовская улица — улица в городском округе Чехов, Московской области.
 Львовская улица — улица в Нижнем Новгороде.
 Львовская улица — улица в Ростове-на-Дону.
 Львовская улица — улица в Волжском районе Самарской области.
 Львовская улица — улица в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа.
 Львовская улица — улица в Уфе.
 Львовская улица — улица в Челябинске.

Кемеровская область 
 Львовская улица — улица в Ленинске-Кузнецком.
 Львовская улица — улица в Новокузнецке.
 Львовская улица — улица в Прокопьевске.

Санкт-Петербург 
 Львовская улица — улица в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга.
 Львовская улица — улица в посёлке Стрельна Петродворцового района Санкт-Петербурга.

Украина

Киевская область 
 Львовская улица — улица в Киеве.
 Львовская улица — улица в Киево-Святошинском районе Киевской области.

Одесская область 
 Львовская улица — улица в Балте.
 Львовская улица — улица в Лиманском районе Одесской области.
 Львовская улица — улица в Подольске.
 Львовская улица — улица в Одессе.
 Львовская улица — улица в Тернополе.